

Canada

Etats Unis
 Water Valley (Kentucky)
 Water Valley (Mississippi)